Aitor Ramos Leniz (Bilbao, 1985), futbolista basc que ocupa la posició de davanter 
 Álvaro Ramos Trigo (Montevideo, 1950), enginyer agrònom i polític uruguaià pertanyent al Partit Nacional
 Alfred Ramos González (Castelló de la Plana, 1951), mestre i escriptor
 Anibal Ramos (Santander, 1945 – Barcelona, 2003), polític espanyol
 António Ramos Rosa (Faro, 1924), poeta i dibuixant portuguès
 Bartolomé Ramos de Pareja (Baeza, Regne de Castella, 1440 - ?) compositor i musicòleg castellà 
 Eduardo Ramos Verde (San Cristóbal de la Laguna, 1967), futbolista canari que ocupava la posició de davanter 
 Fernando Ramos Cerviño, advocat i polític gallec
 Francesc Ramos i Molins (1910 - 1983), polític català
 Henry Ramos Allup
 Jaime Ramos Hernández (Madrid, 1973), futbolista espanyol que ocupa la posició de migcampista 
 José Antonio Ramos Huete (Tetuan, 1951), futbolista espanyol
 José Ramos-Horta (Dili, 1949), polític del Timor Oriental President de Timor Oriental des de l'any 2007
 Juan Ramos Camarero (Íllora, província de Granada, 1944), polític comunista d'origen andalús
 Juan de la Cruz Ramos Cano, conegut com a Juande Ramos (Pedro Muñoz, 1954), futbolista i entrenador
 Leonardo Alfredo Ramos Giró (Montevideo, 1969), futbolista uruguaià 
 Luis Gregorio Ramos Misioné (Astúries, 1953), piragüista espanyol
 Mel Ramos (Sacramento, 1935), pintor estatunidenc integrant de l'Art pop nord-americà
 Miquel Ramos (València, 1979), teclista i vocalista del grup Obrint Pas
 Nereu Ramos (Lages, 1888 — São José dos Pinhais, 1958), advocat i polític brasiler, president de la República (1955-56) 
 Rafael Ramos Lozano (1982), futbolista mallorquí
 Ramon Ramos (Alginet, 1954-2012), compositor valencià
 Ricardo Ramos Cordero (Barcelona, 1859 - 1938?), empresari navilier i polític català
 Sergio Ramos García, jugador de futbol
 Tab Ramos o Tabaré Ricardo Ramos Ricciardi (Montevideo, 1966), futbolista uruguaio-estatunidenc
 Vicente Ramos Pérez (Guardamar del Segura, 1919), historiador i polític valencià 
 Yolanda Ramos (Barcelona, 1968), actriu i guionista còmica catalana

Geografia
 Ramos, és un barri de la Zona Nord del municipi de Rio de Janeiro, al Brasil.